Trevesia är ett släkte av araliaväxter. Trevesia ingår i familjen araliaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Araliaväxter
Trevesia